Astronomia:
 (282) Clorinde – planetoida
Technika:
 „Clorinde” – francuski okręt podwodny z czasów I wojny światowej
 Okręty podwodne typu Clorinde – typ francuskich okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej